Карен Гавиола () — американский режиссёр телевидения. Она является обладателем премии «NAACP Image Award» 2007 года за режиссуру эпизода "Вся правда" хитового сериала канала ABC «Остаться в живых». В дополнение к режиссуре нескольких серий «Остаться в живых», мисс Гавиола сняла более 100 эпизодов сериалов, включая «Чёрный список», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Сыны анархии», «C.S.I.: Место преступления», «Гримм», «Мыслить как преступник» и «Пожарные Чикаго». Она была номинирована на премию WIN 2013 года в категории лучшая режиссура. Совет заместителей Гильдии режиссёров США избрал мисс Гавиолу в июне 2013 года на двухлетний срок. В июне 2015 года, мисс Гавиола была второй раз переизбрана на двухлетний срок.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт DGA